László IV, Ladislaus IV, född 1262 i Kőrösszeg, död 1290, var kung av Ungern 1272-1290. Han var son till Stefan V av Ungern.

Biografi
Som barn till den kumanska prinsessan Elisabet fick han tillnamnet "Kuman". Hans viktigaste beslut var att 1278 ge samma status till den kumanska adeln (som levde i Ungern sedan Bela IV av Ungerns regeringstid) som den ungerska hade. Som ett ödets ironi blev han senare mördad av just kumanska adelsmän.

För att utnyttja läget med den svaga kungamakten i Ungern, bestämde 1273 den tjeckiske kungen Ottokar II av huset Přemyslid att man skulle anfalla Ungern. Ungerska adelskapet förenade sig då en sista gång.

Vändpunkten kom när kung László gick samman med kejsar Rudolf I av Tysk-romerska riket. Tillsammans vann de kampen i Böhmen och därmed säkrade Rudolf sin makt, något László inte lyckades göra för sin del. 

Alla reformförsök av László misslyckades och 1290 anföll tre kumanska adelsmän och mördade honom. Motivet bakom mordet är inte känt, men det är möjligt att oligarken Kopasz Borsa beordrade kumanerna att mörda László. Kopasz Borsa är en central person i det tidiga 1300-talets Ungern.

Referenser 

 Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok, História – MTA Történettudományi Intézete – 1993, 
 Kristó Gyula: IV. László (In.: Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpádok – fejedelmek és királyok, )
 Kőfalvi Tamás: Kun László (Rubicon 1998/9-10)
 Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában, Szukits Könyvkiadó – 2003, 

Ungerns regenter
Huset Árpád
Män
Födda 1262
Avlidna 1290
Personer i Ungern under 1200-talet